Le patronyme Gazan est d'origine hébraïque : Chazan, Gasan, Hazzan ou Gassan. Il indique à la fonction religieuse juive de chantre.

Alexandre Gazan (1792-1887), homme politique français ;
Charles Gazan (1774-1861), homme politique français ;
Florian Gazan (né en 1968), animateur français de radio et de télévision ;
 Henry Gazan (1887-1960), artiste français ;
Honoré Théodore Maxime Gazan (1765-1845), général français de la Révolution et de l’Empire ;
Marie Joseph Gazan (1785-1849), militaire français ;
Gazan khan (1271-1304), septième ilkhan de Perse ;
Vincent Gazan (né en 1980), rameur d'aviron français.

la rue Gazan, dans le  de Paris ;
le pont de la rue Gazan, dans le  de Paris.